Le tournoi de tennis de Schenectady est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 18 au .

Gretchen Rush remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Phelps, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Henricksson et Julie Richardson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Schenectady
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Schenectady
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en juillet 1988